O Grupamento Naval do Sudeste ou Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste é a força distrital da Marinha do Brasil subordinada ao 1º Distrito Naval (Rio de Janeiro). É apoiada pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Tem por missão Realizar na área sob jurisdição do Primeiro Distrito Naval, Operações Navais, com especial ênfase na Patrulha Naval e Operações de Socorro e Salvamento, a fim de contribuir para a salvaguarda da vida humana e dos interesses do Brasil no mar.

Embarcações 

 P-120 - NPaOc AMAZONAS
 P-121 - NPaOc APA
 P-44 - NPa Guajará
 P-45 - NPa Guaporé
 P-46 - NPa Gurupá
 P-47 - NPa Gurupi
 P-70 - NPa Macaé
 R-22 - RbAM Tridente
 R-25 - RbAM Almirante Guillobel
 LP-01 - AviPa Marlin
 LP-02 - AviPa Albacora
 LP-03 - AviPa Barracuda
 LP-04 - AviPa Anequim

Ver também 
 Lista das embarcações da Marinha do Brasil
 Lista de navios descomissionados da Marinha do Brasil

Marinha do Brasil
Unidades militares do Brasil